Gowk kan syfta på följande platser:

Iran 

 Golbāf, ort, Kerman, 
 Daqq-e Aval Golbāf, saltområde, Kerman, 

Robotskapade Iranförgreningar